83. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach w 20–25 kwietnia 2004 roku w stolicy Ukrainy, Kijowie. Mężczyźni startowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu kategoriach. Były to równocześnie 17. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Weightlifting Database 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2004 w sporcie